Nootholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nootholma (halvö i Finland), Egentliga Finland, 
 Notholm (ö i Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar